{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (84401) - || 2002 TZ179 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84402) - || 2002 TD180 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84403) - || 2002 TA181 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84404) - || 2002 TB181 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84405) - || 2002 TD181 || 14 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84406) - || 2002 TK181 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84407) - || 2002 TU181 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84408) - || 2002 TV181 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84409) - || 2002 TN183 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84410) - || 2002 TA187 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84411) - || 2002 TC187 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84412) - || 2002 TR188 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84413) - || 2002 TU191 || 5 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84414) - || 2002 TG195 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84415) - || 2002 TL195 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84416) - || 2002 TU195 || 3 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84417) Ritabo || 2002 TE202 || 5 oktober 2002 || Coddenham || T. Boles
|-
| (84418) - || 2002 TX206 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84419) - || 2002 TE207 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84420) - || 2002 TL207 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84421) - || 2002 TT207 || 4 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84422) - || 2002 TN209 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84423) - || 2002 TQ209 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84424) - || 2002 TB210 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84425) - || 2002 TU215 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84426) - || 2002 TP218 || 5 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84427) - || 2002 TQ222 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84428) - || 2002 TJ223 || 7 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84429) - || 2002 TW223 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84430) - || 2002 TL224 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84431) - || 2002 TD225 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84432) - || 2002 TR226 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84433) - || 2002 TY226 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84434) - || 2002 TD227 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84435) - || 2002 TH227 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84436) - || 2002 TU228 || 7 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84437) - || 2002 TW231 || 8 oktober 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (84438) - || 2002 TU233 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84439) - || 2002 TW233 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84440) - || 2002 TE234 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84441) - || 2002 TK235 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84442) - || 2002 TL235 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84443) - || 2002 TF236 || 6 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84444) - || 2002 TM238 || 7 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84445) - || 2002 TZ239 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84446) - || 2002 TN240 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84447) Jeffkanipe || 2002 TU240 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84448) - || 2002 TX240 || 6 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84449) - || 2002 TA241 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84450) - || 2002 TZ241 || 8 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84451) - || 2002 TP242 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84452) - || 2002 TQ248 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84453) - || 2002 TU248 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84454) - || 2002 TN250 || 7 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84455) - || 2002 TO250 || 7 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84456) - || 2002 TR250 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84457) - || 2002 TY250 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84458) - || 2002 TB251 || 7 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84459) - || 2002 TG251 || 7 oktober 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (84460) - || 2002 TH254 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84461) - || 2002 TQ254 || 9 oktober 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (84462) - || 2002 TW255 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84463) - || 2002 TZ255 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84464) - || 2002 TT256 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84465) - || 2002 TO257 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84466) - || 2002 TV257 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84467) - || 2002 TX258 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84468) - || 2002 TY258 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84469) - || 2002 TL259 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84470) - || 2002 TB260 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84471) - || 2002 TD260 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84472) - || 2002 TZ260 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84473) - || 2002 TP261 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84474) - || 2002 TX263 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84475) - || 2002 TJ264 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84476) - || 2002 TR264 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84477) - || 2002 TF265 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84478) - || 2002 TC266 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84479) - || 2002 TK266 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84480) - || 2002 TM266 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84481) - || 2002 TB267 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84482) - || 2002 TW267 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84483) - || 2002 TU269 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84484) - || 2002 TY270 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84485) - || 2002 TY273 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84486) - || 2002 TY275 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84487) - || 2002 TZ275 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84488) - || 2002 TV276 || 9 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84489) - || 2002 TT277 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84490) - || 2002 TK280 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84491) - || 2002 TR280 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84492) - || 2002 TF281 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84493) - || 2002 TK282 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84494) - || 2002 TT282 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84495) - || 2002 TC283 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84496) - || 2002 TJ283 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84497) - || 2002 TR283 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84498) - || 2002 TB284 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84499) - || 2002 TE285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (84500) - || 2002 TG285 || 10 oktober 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten